En radiométrie et en photométrie, la luminance est la puissance du rayonnement électromagnétique que transmet ou émet un élément de surface dans une direction donnée par unité de surface et par unité d'angle solide.
 Pour la luminance énergétique dite aussi radiance, utilisée en radiométrie, la bande passante est implicite.
 Sans qualificatif, la luminance est la luminance lumineuse, visuelle ou photométrique, une grandeur qui correspond à la notion de luminosité d'une surface. Elle est pondérée par la sensibilité spectrale visuelle humaine, établie par des tables par bandes de longueur d'onde dans le vide de . Une relation linéaire relie la luminance aux grandeurs physiques ; la luminosité ou clarté, plus proche de la perception humaine, s'en déduit par une formule non-linéaire conventionnelle, tout comme le signal de luminance de la vidéo.
 le facteur de luminance d'un marquage routier et le coefficient de luminance d'une peinture routière sont des indicateurs de la réflectivité de ces dispositifs.
 En électronique, un amplificateur de luminance est un système qui permet la détection de faibles intensités de lumière.

Voir

Emplois dérivés 
 En informatique, Luminance HDR est un logiciel libre de réalisation d'images à grande gamme dynamique.